Kaiserliches Arsenal bezeichnet

 Kaiserliches Arsenal in St. Petersburg, 1724 unter Zar Peter dem Großen in Russland aufgebaute Waffenfabrik, siehe Petrowski Arsenal

 Kaiserliches Arsenal (Wien), ab dem 16. Jahrhundert in Wien betriebene Werften, die Kriegsschiffe für die Donau produzierten